Donohue peut désigner :

Patronyme 

 Harold Donohue (1901-1984), représentant du Massachusetts au Congrès 
 Jack Donohue (1908-1984), réalisateur, producteur et acteur américain 
 Jerry Donohue (1920-1985), théoricien, mathématicien et chimiste américain 
 Keith Donohue (1960- ), écrivain américain 
 Mark Donohue (1937-1975), coureur automobile américain 
 Mary Donohue, ancienne lieutenant-gouverneur de la l'État de New York 
 Tom J. Donohue, président et CEO de la Chambre de commerce des États-Unis 
 William A. Donohue (1947- ), auteur américain et président de la Ligue catholique

Toponymie 

 Col Donohue, col de montagne américain

Autre 
Donohue, syndrome très rare résultant d'un désordre génétique

Voir aussi 
 
Donough